Andrija Ćorić – cestista croato
 Ante Ćorić – calciatore croato
 Borna Ćorić – tennista croato
 Josip Ćorić – calciatore croato naturalizzato bosniaco
 Leonid Ćorić – calciatore bosniaco